Суперкубок Португалії з футболу 2017 () — 39-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 серпня 2017 року між чемпіоном та володарем кубка Португалії Бенфікою та фіналістом кубка Португалії Віторією (Гімарайнш).

Матч

Деталі

Посилання
 Матч на soccerway.com

2017
Португалія
2017 у португальському спорті
Серпень 2017
Події 5 серпня